Ling (Mulan), een personage uit de Walt Disney-animatieserie Mulan
Ling of Han Lingdi, keizer van China van 168 tot 189 uit de Han-dynastie.

Tibet 
Ling, of gompa, een kerkelijke fortificatie die bedoeld is voor boeddhistisch onderricht in met name Tibet
Ling, een geromantiseerde versie van het Tibetaanse woord voor klooster, zie lijst van Tibetaanse kloosters
Ling (koninkrijk), een voormalige provincie/koninkrijk in Tibet vanaf ca. de eerste eeuwen na het jaar 1000
Koning Gesar, met over hem het legendarische Epos van koning Gesar
Lingtsang Gyalpo (?-1942), koning van Ling
Ling Rinpoche, een Tibetaanse tulku-linie 
Ling-dynastie, dynastie in historisch Tibet

Zie ook doorverwijspagina 
Li Ling
Lin
Linge